Molekulska formula -{C5H4N4S}- se može odnositi na:

 Merkaptopurin
 Tizopurin